L'USS Newport News peut faire référence à trois navires de l'United States Navy : 
 l', un cargo en service de 1917 à 1924 ;
 l', un croiseur lourd de classe Des Moines en service de 1948 à 1978 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Los Angeles, en service depuis 1989.

Newport News